I Campionati oceaniani di triathlon del 2012 ( edizione) si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 10 marzo 2012.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Brendan Sexton, mentre la gara femminile è andata all' australiana Emma Jackson.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini l'australiano James Hodge, mentre tra le donne la sudafricana Simone Ackermann.

Tra gli junior, infine, ha vinto l'australiano Marcel Walkington tra gli uomini e la neozelandese Mikayla Nielsen tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2012
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2012
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2012

Campionati oceaniani di triathlon
Triathlon nel 2012